Пасив (від  — страждаючий, сприйнятливий, пасивний, недіяльний, залежний від емоцій):

 пасив у бухгалтерському обліку — протилежна активу частина бухгалтерського балансу — сукупність усіх зобов'язань (джерел формування засобів) підприємства.
Містить власний капітал — статутний і акціонерний, а також позиковий капітал (кредити, згруповані по складу й строках погашення.
 пасив у лінгвістиці — стан, що показує проходження об'єктом якої-небудь дії («Лист пишеться мною.»). Він також може позначати й результат такої дії («Лист написаний мною»). У деяких мовах (у філіппінській, японській та ін.) процесу пасивізації може зазнати не тільки пряме доповнення, але й, приміром, непрямий об'єкт або обставина. Пасив є найважливішим непрямим станом т.зв. номінативних мов (російської, англійської, латинської, давньогрецької і багатьох інших).
пасив у гомосексуальному середовищі - термін на позначення позиції та/або ролі індивіда під час одностатевої сексуальної діяльності, як правило, між двома чоловіками.

Посилання 
 Пасив //